„Moje życie” – popularny tytuł autobiografii, a zwłaszcza tłumaczeń autobiografii. 
 Moje życie (1930) – autobiografia Lwa Trockiego.
 Moje życie (1998) – autobiografia Josepha Ratzingera.

Inne znaczenia
 Moje życie beze mnie – film fabularny z 2003.
 Moje życie pod psem – serial przygodowy z 1997.
 Moje życie z Mozartem – książka z 2008.
 Moje życie ze mną – serial animowany z 2009.
 Roman Polański: Moje życie – film dokumentalny z 2011.

Zobacz też 
 My Life